Паровоз DRB Baureihe 50 (DRB Class 50) — Германский стандартизованый грузовой паровоз (Einheitslok) использовавшийся Deutsche Reichsbahn, являющийся одним из самых удачных паровозов, выпущенных по заказу DR.

Литература 
 Jürgen U. Ebel, Hansjürgen Wenzel: Die Baureihe 50, Bd. 1 und 2. EK Verlag, Freiburg 2007, ISBN 3-88255-545-9
 Dirk Endisch: Baureihen 50.35 und 50.50 — Die kohle- und ölgefeuerten Reko-50er der DR Verlag Dirk Endisch Leonberg 2007 ISBN 3-936893-44-6
 Ludwig Rotthowe: Ein letzter Versuch. Erinnerung an die 50.40 der DB. In: LOK MAGAZIN. Nr. 260/Jahrgang 42/2003. GeraNova Zeitschriftenverlag GmbH München, , S. 56-63.
 Klaus-J Vetter: Das große Handbuch deutscher Lokomotiven. Bruckmann Special, München 2002, ISBN 3-7654-3764-6

BR 50
BR 50
BR 50
ТЕ
Ty